Шля́мбур:
 Шлямбур — изделие, инструмент для пробивания отверстий в бетоне, кирпиче или камне. 
 Шлямбур — упрощённое (жаргонное) название шлямбурного скального крюка (шлямбурного крюка) в альпинистском оснащении.
 Шлямбур, в сантехнике, — корпус кран-буксы, соединяющий в себе входящие в неё детали.